Bjärktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjärktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Bjärktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (5,58 ha)
Bjärktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn